Kloster Stein steht für:

 Kloster Stein (Emmaus) bei Gouda, Niederlande
 Annunziatakloster in Maria Anzbach, Niederösterreich, siehe Maria Anzbach
 Kloster St. Georgen (Stein am Rhein) im Kanton Schaffhausen, Schweiz

Siehe auch:
 Steinenkloster in Basel, Schweiz